Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але знялась з турніру до його початку через проблеми з аддуктором.

Анджелік Кербер могла стати 1-ю ракеткою світу, якби виграла титул, але в півфіналі її перемогла Еліна Світоліна.

Світоліна зрештою виборода титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Менді Мінелла

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки 

Dubai Tennis Championships 2017
Dubai Singles